Плантация может означать:
 Плантация — искусственно созданное сельскохозяйственное предприятие, регулярно использующее наёмный труд, где сельскохозяйственные культуры выращиваются для продажи.

Населённые пункты

Казахстан 
 Плантация — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Плантация — посёлок в Махнёвском муниципальном образовании Свердловской области.

См. также 
 Плантейшн